„Every Morning” – singel Sugar Ray
 „Every Morning” – singel Basshuntera
 „Every Morning” – piosenka Crash Test Dummies z albumu I Don't Care That You Don't Mind
 „Every Morning” – piosenka The Cranberries z albumu Wake Up and Smell the Coffee